Le mot sortilège désigne un artifice d'un sorcier ou d'un magicien. Il peut aussi faire référence à :

Cinéma et télévision 
 Sortilèges, un film français réalisé par Christian-Jaque, sorti en 1945.
 Sortilèges, un épisode de la série télévisée Buffy contre les vampires.
 Sortilège, un film américain écrit et réalisé par Daniel Barnz, sorti en 2011.
 Sortilège, un film franco-tunisien d'Ala Eddine Slim (2019).

Littérature et bande dessinée 
 Sortilèges, un cours suivi par les élèves de Poudlard dans l'univers Harry Potter.
 Sortilèges, un album de la bande dessinée Mélusine.

Musique 
 Sortilège, un groupe parisien de heavy metal (leur premier album studio, sorti en 1983, s'appelle également Sortilège).

Jeux vidéo 
 Sortilèges, un jeu vidéo édité en 1986 par Infogrames.

Autre 
 « Sortilège », une boisson alcoolisée fabriquée au Québec (whisky canadien au sirop d'érable).